Payang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Payang, administrativ by, Jawa Tengah,

Kina 

 Payang (socken i Kina), Tibet, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar